Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Abitibi-Témiscamingue

Amos

Élection partielle au poste de maire et aux postes de conseiller #1 et #3 le .
Organisée en raison du décès du maire Ulrick Chérubin le .
Élection de Sébastien D'Astous, conseiller #1, au poste de maire, de Yvon Leduc au poste de conseiller #1 et de Robert Julien au poste de conseiller #3.

Angliers

Authier

Authier-Nord

Barraute

Béarn

Belcourt

Belleterre

Berry

Champneuf

Chazel

Clermont

Clerval

Duhamel-Ouest

Duparquet

Démission d'Isabelle Proulx (conseillère #4) le .

Richard Thiboutot entre au conseil municipal à titre de conseiller #4 le .

Démission de Jean-Pierre Julien (conseiller #3) peu avant le .

Claudette Macameau entre au conseil municipal à titre de conseillère #3 le .

Démission d'Alain Letarte (conseiller #1) peu avant le .

Alain Mercier entre au conseil municipal à titre de conseiller #1 le .

Démission de Richard Thiboutot (conseiller #4) en raison de son déménagement en dehors de la municipalité peu avant le .

Dupuy

Fugèreville

Gallichan

Guérin

Kipawa

La Corne

La Morandière

La Motte

Démission de Marie-Hélène Massy-Émond (conseillère #6) le .

Réjean Richard entre au conseil municipal à titre de conseiller #6 le .

Démission de Bertrand Francoeur (conseiller #3) le .

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre entre au conseil municipal à titre de conseiller #3 le .

La Reine

La Sarre

Laforce

Landrienne

Démission du maire Roland Simard le  en raison de désaccord avec les membres du conseil.
Guy Baril devient maire de Landrienne

Latulipe-et-Gaboury

Launay

Laverlochère

Lorrainville

Macamic

Malartic

Moffet

Nédélec

Lyne Ash, conseillère #4, devient mairesse de Nédélec

Normétal

Nomination temporaire du conseiller Djino Marcotte, conseiller #2, au poste de maire le  en raison de la suspension du maire Jacques Dickey par la Commission municipale du Québec.

Démission du maire Jacques Dickey et de Ghyslain Pharand,  le . Roger Lévesque occupera le poste jusqu'au scrutin de .

Notre-Dame-du-Nord

Palmarolle

Poularies

Preissac

Rapide-Danseur

Rémigny

Rivière-Héva

Rochebaucourt

Roquemaure

Rouyn-Noranda

Saint-Bruno-de-Guigues

L'élection débouche sur une égalité entre les deux candidats. M. Donald Alarie est déclaré élu par tirage au sort.

Élection partielle au poste de maire le vendredi .
Organisée en raison du décès du maire Donald Alarie en .
Élection par acclamation de Carmen Côté, conseillère #6, au poste de mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues après 2 tentatives de mise en candidature sans candidat.

Saint-Dominique-du-Rosaire

Saint-Édouard-de-Fabre

Saint-Eugène-de-Guigues

Saint-Félix-de-Dalquier

André Lévesque remplace Jean-Guy Lemieux au poste de conseiller #5 en cours de mandat, avant .

Mikaël Grégoire quitte ses fonctions de conseiller #4 avant .

Élection par acclamation de Marcel Bourque au poste de conseiller #4 le .

Démission de Marcel Bourque (conseiller #4) le .

Israël Frenette-Élément siège au conseil au poste de conseiller #4 à partir du .

Démission d'Israël Frenette-Élément (conseiller #5) pour accepter un poste au sein de la municipalité le .

Saint-Lambert

Saint-Marc-de-Figuery

Saint-Mathieu-d'Harricana

Sainte-Germaine-Boulé

Sainte-Gertrude-Manneville

Sainte-Hélène-de-Mancebourg

Senneterre (paroisse)

Senneterre (ville)

Taschereau

Témiscaming

Trécesson

Val-d'Or

Val-Saint-Gilles

Ville-Marie

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat